Джеймс Боррего (* 1977) — американський баскетболіст, тренер.
 Джессі Боррего (* 1962) — американський актор.
 Еліас Боррего (* 1990) — аргентинський футболіст-півзахисник.
 Ліаннет Боррего (* 1988) — кубинська акторка.
 Орландо Боррего (1936—2021) — кубинський революціонер і економіст.
 Франсіско Боррего (* 1986) — іспанський футболіст-захисник.
 Франсіско Хав'єр Боррего (* 1949) — іспанський адвокат та правозахисник.

Анза-Боррего — парк штату в Каліфорнії.
 Боррего-Пас — неінкорпорована територія в окрузі Маккінлі штату Нью-Мексико.
 Боррего-Спрінгс — переписна місцевість в окрузі Сан-Дієго штату Каліфорнія.
 Боррего-Спрінгс — аеропорт в Каліфорнії.
іспанські прізвища